Дивізія А 1996—1997 — 79-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вп'яте поспіль здобув Стяуа.

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Націонал (Бухарест) взяв участь у Кубку кубків 1997—1998 як фіналіст Кубку Румунії 1996—1997.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на soccerway 
 Дивізія А на rsssf  

1996—1997
Румунія
Румунія
1996 у румунському спорті
1997 у румунському спорті